Ferndale es el nombre de distintas poblaciones:

Reino Unido
 Ferndale (Gales).
 Ferndale (Kent).

Estados Unidos
Ferndale (California).
Ferndale (Florida).
Ferndale (Maryland).
Ferndale (Míchigan).
Ferndale (Pensilvania).
Ferndale (Washington).